Boatner ist der Familienname folgender Personen:
 Charles J. Boatner (1849–1903), US-amerikanischer Politiker
 Edward Boatner (1898–1981), US-amerikanischer Komponist